Casten von Otter kan avse:

 Casten von Otter (jurist) (1745–1818), en svensk friherre och ämbetsman
 Casten von Otter (ämbetsman) (1866–1953), en svensk ämbetsman
 Casten von Otter (sociolog) (född 1961), en svensk friherre och sociolog